Михаи́л Пугачёв:
 Пугачёв, Михаил Васильевич (род. 1944) — российский художник, член Творческого союза художников.
 Пугачёв, Михаил Иванович (1931—2006) — советский и российский краевед, исследователь Тофаларии.